

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Maiatico, frazione di Sala Baganza (PR)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Cocomaro di Focomorto (FE)

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Nicolò Vescovo ad Amaro (UD)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Fiume Veneto (PN)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Malchina, frazione del comune di Duino-Aurisina (TS)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Pocenia (UD)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Poffabro (PN)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Sagrado (GO)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Strassoldo (UD)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Pocenia (UD)

Lombardia 
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Vaprio d'Adda (MI)

Veneto 
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Camisano Vicentino (VI)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Castelguglielmo (RO)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Ca' Venier (RO)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Fusine (BL)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Lutrano (TV)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Perarolo di Cadore (BL)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a San Nicolò di Comelico (BL)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Villa di Villa (BL)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Egna (BZ)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Pellizzano (TN)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Prato alla Drava (BZ)
 Chiesa di San Nicolò Vescovo a Proves (BZ)